Kreispendel steht für:

 ein Pendel, dessen Pendelmasse sich auf einem senkrechten Kreis bewegt, siehe Mathematisches Pendel
 Konisches Pendel, ein Pendel, dessen Pendelmasse sich auf einem horizontalen Kreis bewegt, siehe Sphärisches Pendel